Чапитиро има више значења:

 Чапитиро, Ранчо Грано де Оро (Индапарапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Чапитиро (Хименез), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику